Дельфин Шанеак (; род. 14 ноября 1978, Валанс, Дром, Франция) — французская актриса, модель и диджей.

Биография 
Дельфин начала сниматься на французском телевидении с середины 1990-х годов. Получила особую известность после выхода на экран фильма «Химера», знаменитого канадского режиссёра Винченцо Натали, где снялась в роли Дрен.

Записала совместный альбом с французским певцом Кали.

Номинации и награды

Фильмография

Примечания

Ссылки